Sânpetru ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

Sânpetru (Brașov), Gemeinde im Kreis Brașov
Sânpetru (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara (zur Gemeinde Sântămăria-Orlea gehörig)
Sânpetru Almașului, Dorf im Kreis Sălaj
Sânpetru de Câmpie, Gemeinde im Kreis Mureș
Sânpetru German, Dorf im Kreis Arad
Sânpetru Mare, Gemeinde im Kreis Timiș
Sânpetru Mic, Dorf im Kreis Timiș